Bardera o Bardeere, ciutat de Somàlia a la regió de Gedo, al Jubaland, a la vall mitjà del riu Juba 
 Damià Bardera Poch (Viladamat, 1982), escriptor en llengua catalana
 Francesc Bardera i Massó (Barcelona, 1920 - Sant Antoni de Vilamajor, 2009), president de l'Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó-41 i membre del Consell Assessor del Memorial Democràtic de la Generalitat